Блумбергс () — фамилия.
 Блумбергс, Илмарс (1943—2016) — советский и латвийский художник.
 Блумбергс, Лаймонис (1919—2014) — латвийский скульптор.
 Блумбергс, Янис (1886—1941) — латвийскийй политик.